Drue har flere betydninger:

 Vindrue – en frugt.
 Brystknap – på borsving
 Knoppen bagerst på løbet af en forladekanon
 Drue er også et efternavn, som kommer fra det engelske Drew.